Соревнования в беге на 10 000 метров у мужчин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 4 августа 2012 года на Олимпийском стадионе.

Представитель Великобритании впервые в истории выиграл золото на этой дистанции на Олимпийских играх. Впервые с 1988 года на олимпийском пьедестале в этой дисциплине были бегуны не из Африки (причём если Фарах — выходец из Сомали, то Рапп — белый американец).

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Финал 
Забег состоялся в 21:15 по местному времени

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы Олимпийских игр в Лондоне 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012
М